Бабурка — село Запорізького району, Запорізької області
Бабурка — розмовна назва Хортицького району міста Запоріжжя